У́лица Нахи́мова, у́лица адмира́ла Нахи́мова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Нахимова — улица в Абакане.
 Улица Адмирала Нахимова — улица в Астрахани.
 Улица Нахимова — улица в Брянске.
 Улица Нахимова — улица в Городце.
 Улица Нахимова — улица в Данкове.
 Улица Нахимова — улица в Кемерове.
 Улица Нахимова — улица в Липецке.
 Улица Адмирала Нахимова — улица в Нижнем Новгороде
 Улица Нахимова — улица в Новосибирске.
 Улица Нахимова — улица в Новочеркасске.
 Улица Адмирала Нахимова — улица в Перми.
 Улица Нахимова — улица в Петрозаводске.
 Улица Нахимова — улица в Рязани.
 Улица Нахимова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Нахимова — улица в Смоленске.
 В Томске:
 Улица Нахимова;
 Переулок Нахимова.
 Улица Нахимова — улица в Туапсе.
 Улица Нахимова — улица в городе Тюмени.
 Улица Нахимова — улица в Химках.

Украина 
 Улица Нахимова — улица в Виннице.
 Улица Нахимова — улица в Днепре.
 Улица Нахимова — улица в Луганске.
 Улица Нахимова — улица в Николаеве Николаевской области.
 Улица Нахимова — улица в Ужгороде.
 Улица Нахимова — улица в Феодосии.
 Улица Нахимова — улица в Чернигове.
 Улица Нахимова — улица в Черновцах.
 Улица Нахимова -улица в Славянске

Белоруссия 
 Улица Нахимова — улица в Минске.
 Улица Нахимова — улица в Барановичах.
 Улица Нахимова — улица в Бобруйске.
 Улица Нахимова — улица в Новополоцке.
 Улица Нахимова — улица в Речице.

См. также 
 Проспект Нахимова

Нахимова
Списки объектов, названных в честь людей